Группу A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2023 составили молодёжные сборные Австрии, Азербайджана, Норвегии, Финляндии, Хорватии и Эстонии. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию; команда, занявшая второе место, оказавшись лучшей среди команд, занявших вторые места также выходит в финальную стадию; остальные команды, занявшие вторые места, принимают участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы A 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Авторы забитых мячей 

7 мячей

  Чуквубуике Адаму

  Романо Шмид

  Роко Шимич

6 мячей

  Йорген-Странд Ларсен

  Наатан Скюття

5 мячей

  Муса Гурбанлы

  Лука Сучич

4 мяча

  Эмиль Сейде

3 мяча

  Эрик Ботхейм

  Ноа Хольм

2 мяча

  Эмануэль Айву
  Тобиас Ансельм
  Исмайыл Зюльфюгарлы
  Мартин Палумбо

  Йохан Хове
  Оливер Антман
  Эту Мёммё

  Марио Вушкович
  Тони Фрук
  Йосип Шутало

1 мяч

  Лео Граймль
  Юсуф Демир
  Николас Зайвальд
  Александер Прасс
  Руфат Абдуллазаде
  Ильдар Алекперов
  Рауф Гусейнли
  Джейхун Нуриев
  Абдулах Хайбулаев
  Йеспер Даланн

  Тобиас Кристенсен
  Френдрик Оппегор
  Осаме Сахрауи
  Себастьян Себулонсен
  Хокон Эвьен
  Терри Абладе
  Антони Олусанья
  Агон Садику
  Ансси Сухонен

  Юлиус Тауриайнен
  Даниэль Хоканс
  Габриэл Видович
  Лукас Качавенда
  Марин Любичич
  Антонио Марин
  Юрица Пршир
  Никола Солдо
  Бартол Франич

Автоголы

  Рауф Гусейнли (в домашнем матче с Финляндией)

  Маттиас Сапп (в домашнем матче с Финляндией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2023